Зелёная линия:

 Зелёная линия — демаркационная линия между Израилем с одной стороны и Сирией, Египтом, Ливаном и Иорданией с другой.
 Зелёная линия — демаркационная линия, разделяющая остров Кипр на греческую и турецкую части острова.
 Зелёная линия — линия метрополитена в Бостоне.
 Зелёная линия — линия метрополитена в Дохе.
 Зелёная линия — линия метрополитена в Стокгольме, также известна как Tub-1.
 Зелёная линия — линия Вашингтонского метрополитена.
 Зелёная линия — линия метрополитена в Лос-Анджелесе.
 Зелёная линия — линия метрополитена Тайна и Уира.
 Зелёная линия — линия метрополитена в Москве, также известна как Замоскворецкая линия.
 Зелёная линия — линия метрополитена в Санкт-Петербурге, также известна как Невско-Василеостровская линия.
 Зелёная линия — туристический маршрут в Перми.
 Зелёная линия — туристический маршрут в Соликамске.

См. также 
 Красная линия
 Оранжевая линия